TLB:

 Translation lookaside buffer — технология, оптимизирующая преобразование виртуальных адресов в физические
 Type library — библиотека типов, особый вид хранилища служебной информации в технологии OLE Automation